THRAK – album zespołu King Crimson wydany w roku 1995. 

 Płyta stanowi wspólną całość z wcześniejszym minialbumem VROOOM. 
 THRAK nagrany został przez tzw. "podwójne trio" zespołu. 
 Po raz pierwszy na albumie studyjnym (w utworze "B'Boom") pojawia się solo perkusyjne.

Lista utworów 
(Adrian Belew, Bill Bruford, Robert Fripp, Trey Gunn, Tony Levin oraz Pat Mastelotto)

Skład zespołu 
 Robert Fripp – gitara, melotron
 Adrian Belew – gitara, śpiew
 Tony Levin – gitara basowa, Stick, kontrabas elektryczny, śpiew		
 Trey Gunn – Chapman stick, śpiew
 Bill Bruford – bębny, instrumenty perkusyjne
 Pat Mastelotto – bębny, perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy King Crimson
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Discipline Global Mobile
Albumy Virgin Records
Albumy wyprodukowane przez Davida Bottrilla